al-Àdil I (1145- 1218), soldà aiúbida de Damasc i d'Egipte, germà de Saladí
 al-Àdil II (1221-1248) sultà aiúbida d'Egipte
 al-Àdil ibn as-Salar, visir fatimita (1150-1153).
 al-Àdil Kitbughà, soldà mameluc bahrita o kiptxak del Caire (1294-1296).
 al-Àdil Salàmix, soldà mameluc bahrita o kiptxak del Caire (1279).
 al-Àixraf ibn al-Àdil, soldà de Damasc (1229-1237) i d'Haran (1218-1229).
 al-Kàmil ibn al-Àdil, soldà aiúbida d'Egipte (1218-1238) i Damasc (1237-1238).
 al-Muàddham ibn al-Àdil, soldà aiúbida de Damasc (1218-1227).
 as-Sàlih Ismaïl ibn al-Àdil, soldà aiúbida de Damasc (1237 i 1239-1245).